У списку аеропортів Росії представлено перелік летовищ, зареєстрованих у Державному реєстрі аеродромів та вертодромів РФ.

Діючі аеропорти (в Державному реєстрі аеродромів та вертодромів РФ)

Скорочення 
міжн. — міжнародний аеропорт (включений до Переліку міжнародних аеропортів, складеного Росавіаціею);
фед. знач. — аеропорт федерального значення (включений до Реєстру аеродромів федерального значення, складеного Росавіаціею);
СРФ — аеропорт суб'єкту РФ;
столиці СРФ — аеропорт адміністративного центру (столиці) суб'єку РФ.

Аеропорти (аеродроми) поза державним реєстром (у статусі посадкових майданчиків) 
Аеропорти у цьому списку не внесені до державного реєстру цивільних аеродромів та вертодромів РФ, але використовуються для регулярних або чартерних пасажирських перевезень.

Недіючі та ліквідовані аеропорти 
У списку наведені аеродроми, які в минулому використовувалися для пасажирських авіарейсів, але визнані для цього непридатними.

Майбутні аеропорти

Примітки

Посилання 
 Перечень аэропортов федерального значения  (сайт Федерального агентства воздушного транспорта России) 
 Государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации  (сайт Федерального агентства воздушного транспорта России) 
 Международные аэропорты  (сайт Федерального агентства воздушного транспорта России) 
 Аэропорты России и СНГ 
 Хабаровск (аэропорт МВЛ) — история и фотоальбом  
 Аэропорты России по регионам. Данные 
 Карта аэродромов, вертодромов и посадочных площадок России, Украины, Белоруссии и Казахстана  АОПА-Россия (РАОПА), Экспорт структурированных сведений  

 
Росії